Banjaranyar (Banjarsari)
 Banjaranyar (Baureno)
 Banjaranyar (Brebes)
 Banjaranyar (Kras)
 Banjaranyar (Pekuncen)
 Banjaranyar (Randudongkal)
 Banjaranyar (Sokaraja)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing